Martine Desjardins est le nom de quelques personnalités publiques, dont :

 Martine Desjardins (1981-), femme politique québécoise;
 Martine Desjardins (1957-), écrivaine québécoise.